Lumban Pasir (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Lumban Pasir (Tambangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing